Sezonul Ligii III 2008–09 a fost cel de-al 53-lea sezon al Liga III, al treilea nivel al sistemului ligii de fotbal din România.

Câștigătorii fiecărei divizii au fost promovați în sezonul Liga a II-a 2009-2010. De asemenea, s-au desfășurat două turnee de playoff în locații neutre care au implicat echipele clasate pe locul doi, unul cu cele din seriile 1, 2 și 3, celălalt cu cele din seriile 4, 5 și 6. Câștigătorii playoff-urilor au fost, de asemenea, promovați în Sezonul Liga a II-a 2009-2010.
Ultimii trei din fiecare divizie au fost retrogradați la sfârșitul sezonului în Liga a IV-a. Din echipele de pe locul 15, alte trei au retrogradat. Pentru a determina aceste echipe, au fost calculate clasamente separate, folosind doar jocurile jucate împotriva cluburilor clasate pe locul 1 până la 14.

Clasament

Seria I

Seria II

Seria III

Seria IV

Seria V

Seria VI

Playoff

Grupa 1 

 10 June 2009 – Municipal Stadium – Oțelul II Galați – Tricolorul Breaza 0-3
 13 June 2009 – Municipal Stadium – Tricolorul Breaza – CS Ovidiu 3-1
 17 June 2009 – Municipal Stadium – CS Ovidiu – Oțelul II Galați 1-3
 Tricolorul Breaza Promoted

Grupa 2 

 10 June 2009 – Cetate Stadium – FC Caracal – Silvania Șimleu Silvaniei 0-2
 13 June 2009 – Cetate Stadium – Silvania Șimleu Silvaniei – CS Ineu  3-1
 17 June 2009 – Cetate Stadium – FC Caracal – CS Ineu Cancelled
 Silvania Șimleu Silvaniei Promoted

Vezi și 

 Liga I 2008–09 
 Liga a II-a 2008–09 
 Liga a IV-a 2008–09